Michel Bouvier peut désigner :
 Michel Bouvier (né en 1945), professeur de droit public à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne ;
 Michel Bouvier (né en 1958), biochimiste et pharmacologue moléculaire canadien.